м:тел (также m:tel) — оператор телефонной связи (фиксированной и мобильной), работающий в Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) с расположенным в Баня-Луке главным офисом. Компания основана в 1999 году как подразделение телекоммуникационной компании Телеком Српске под названием «Мобильная телефония Республики Сербской» () или сокращённо «Мобис». С 2007 года владельцем компании m:tel является предприятие «Телеком Србија».

История 
В начале своего существования компания представляла свои услуги — например, GSM-связь в сети 066 (с 2001 года в сети 065) — только на территории Республики Сербской. Лицензию на предоставление услуг на всей территории Боснии и Герцеговины компания получила в 2001 году. До конца 1999 года насчитывалось 1704 postpaid-абонентов (услуга prepaid ещё не была введена). В 2000 году число prepaid-абонентов превысило 56 тысяч, с 2005 года численность абонентов составляет 0,5 млн.

Услуги

Мобильная связь 
Оператор «м:тел» предоставляет postpaid-услуги в сфере мобильной телефонии для бизнеса в лице компании Total Group и prepaid-услуги в лице бренда FREND.

Интернет 
Оператор предоставляет следующие Интернет-услуги:
 Интернет 3G (сети третьего поколения)
 B2B-услуги, куда входят бесплатные звонки Freephone, уникальный номер, премиум-тарифы связи, возможность создания телефонных-конференций, выход в Интернет, IP/MPLS-услуги, подключение к VPN и пакет услуги Centrex.
 ADSL-подключение, обеспечивающее быстрый, надёжный и недорогой доступ в Интернет.

Прочее 
Интегрированные услуги м:тел (в том числе IP-телевидение) входят в пакет Open для бытовых потребителей.

Руководство 
Акции компании распределены следующим образом:
 65,01%: Телеком Србија (Белград)
 09,47%: PREF (Баня-Лука)
 05,03%: Фонд по реституции РС (Баня-Лука)
 04,92%: Zepter (Баня-Лука)
 15,57%: прочие акционеры

См. также 
 Мобилна телефонија Србије

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Экономика Республики Сербской